Le terme de Sommet de Göteborg peut désigner :
 le Conseil européen des 15 et 16 juin 2001
 le Sommet de Göteborg sur les droits sociaux le .

Göteborg